Jhalawar ist:

 eine Stadt in Indien, siehe Jhalawar
 ein Distrikt in Indien, siehe Jhalawar (Distrikt)
 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Jhalawar (Staat)